Чемпионат мира по хоккею с мячом 2009
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2009
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2009
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2009
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2009 (женщины)
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2009 (женщины)